Gleichenia är ett släkte av ormbunkar. Gleichenia ingår i familjen Gleicheniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Gleichenia